Тип 13:

 Мурата (Тип 13) — японская однозарядная винтовка 19 века.
 Bugatti Type 13 — автомобиль компании Bugatti
 Спиноцеребеллярная атаксия 13 типа — разновидность спиноцеребеллярной атаксии.
 Bristol Type 13 M.R.1 — британский биплан 1917 года.
 Mitsubishi Navy Type 13 Carrier Attack Bomber — японский торпедоносец 1920-х гг.